In Your Eyes signifie Dans tes yeux et peut désigner :

Cinéma 

 , film américain de  sorti en 2004 ;
 , film philippin de  sorti en 2010 ;
 , film américain de   sorti en 2014.

Musique

Album 

 , album de  sorti en 1978 ;

 , compilation d' sorti en 1975 ;
 , album de Nutshell sorti en 1976 ;
 In Your Eyes, album de George Benson sorti en 1983 ;
 , album de D. Train sorti en 1988 ;
 , album de Andy Fraser sorti en 1998 ;
 , album d' sorti en 2004.

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Dionne Warwick présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de George Benson présente sur l'album In Your Eyes sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 In Your Eyes, chanson de Peter Gabriel présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de John Norum présente sur l'album  sorti en 1992 ;
 , chanson gagnante du concours Eurovision de la chanson 1993, interprétée par Niamh Kavanagh ;
 , chanson de Kylie Minogue présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Anastacia présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de John Frusciante présente sur l'album Letur-Lefr sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 2013 ;
 , chanson d'Inna présente sur l'album  sorti le .
, chanson de The Weeknd présente sur l'album  sortie le .